Miasta w Australii:
 Whitton – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia

Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Whitton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Whitton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Whitton (Ipswich) – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Whitton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Whitton – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Whitton (Mid Suffolk) – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Whitton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Whitton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Whitton (Waveney) – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)